Fendler ist der Familienname folgender Personen:

 August Fendler (1813–1883), deutscher Botaniker
 Edvard Fendler (1902–1987), deutsch-amerikanischer Dirigent
 Janos H. Fendler (* 1937), Chemiker
 Lothar Fendler (1913–1983), deutscher SS-Offizier und Angeklagter im Einsatzgruppen-Prozess

 Ute Fendler (* 1964), Romanistin